Nick steht für:
 Nick (Name), Vorname und Familienname
 Nick (Comic), deutsche Comicserie von Hansrudi Wäscher
 Nickname, Name in der Netzkultur
 Nickname, siehe Spitzname

Orte:
 Nick (Ungarn), Gemeinde im Komitat Vas, Ungarn
 Nick (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Nick Springs (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten

Fernsehsender:
 Nick Deutschland
 Nick Austria
 Nick Schweiz
 Nickelodeon

Siehe auch:
 Der kleine Nick (Begriffsklärung)
 NIC (Begriffsklärung)
 Nik
 Nique
 Super Nick